The Shield est le titre de plusieurs œuvres :
The Shield, personnage de comics, premier super-héros patriotique créé en 1940 par Harry Shorten et Irv Novick
The Shield, série télévisée (2002-2008)
The Shield, jeu vidéo (2007)
The Shield, groupe de 3 catcheurs de la WWE
The Shield, Congrès international pour la protection des droits et des libertés des citoyens.

Voir aussi